Wydra (ukr. Видра) – wieś na Ukrainie w rejonie brodzkim obwodu lwowskiego.

Historia 
Dawniej karczma na obszarze wsi Kąty.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rejon brodzki
Wsie w obwodzie lwowskim